Дарбандихан (, , ) — город на северо-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Сулеймания (автономия Иракский Курдистан).
Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 

Город находится в южной части мухафазы, в горной местности северо-западного Загроса, к юго-западу от водохранилища Дарбандихан. Абсолютная высота — 360 метров над уровнем моря.
Дарбандихан расположен на расстоянии приблизительно 52 километров к юго-востоку от Сулеймании, административного центра провинции и на расстоянии 220 километров к северо-востоку от Багдада, столицы страны. Ближайший аэропорт расположен в городе Сулеймания.

Население 
На 2012 год население города составляло 19 351 человека.

Примечания 

Города Ирака
Сулеймания (мухафаза)